Li Jianbin (19 de abril de 1989) é um futebolista profissional chinês que atua como defensor.

Carreira 
Li Jianbin representou a Seleção Chinesa de Futebol na Copa da Ásia de 2011.

Futebolistas da China
Futebolistas do Chengdu Blades Football Club
Futebolistas do Guangzhou Evergrande
Futebolistas do Shanghai Shenhua
Futebolistas do Henan Jianye Football Club
Futebolistas do Dalian Professional Football Club
Jogadores da Seleção Chinesa de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011